У́лица Геро́ев Ши́пки — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Героев Шипки — улица в Волгограде

Украина 

 Улица Героев Шипки — улица в Донецке

См. также 

 Улица Героев